Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1937, die vom 14. bis 18. Februar 1937 im französischen Wintersportort Chamonix-Mont-Blanc stattfand, kam ein Wettbewerb im Skispringen zur Austragung.

Großschanze K-60 

Datum: Sonntag, 14. Februar 1937;

Sprungschanze: Tremplin olympique du Mont (K-60)

Teilnehmer: 50+ genannt; 40 gestartet; 39 gewertet;

Quellen Großschanze K-60 
 Norge tok de 4 første plasser i hopp i Chamonix, Aftenposten (norwegisch) vom 5. Februar 1937, s. 13, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Norges største dag i internasjonalt hopprenn, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1937, s. 4, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Selånger föll i båda hoppen, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 15. Februar 1937, s. 12
 Weltmeisterschaften: 12. Februar 1937 – Chamonix (FRA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 153. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen
Manner 1937
Männerskisprungwettbewerb
Skispringen (Frankreich)